James Angell ist der Name folgender Personen:

* James Burrill Angell (1829–1916), US-amerikanischer Bildungswissenschaftler, Hochschullehrer und Diplomat 
 James Rowland Angell (1869–1949), US-amerikanischer Psychologe